Национальный гвинейский алфавит () — сводный алфавит для записи языков Гвинеи. Был разработан в 1976 году, а в 1989 году реформирован. Алфавит охватывает системы записей языков манинка, сусу, фула, кпелле, киси, лоома, вамей и басари.

Гвинейский алфавит включает 25 букв стандартного латинского алфавита (кроме q), а также следующие дополнительные знаки: Ɓ ɓ, Ɗ ɗ, Ǝ ə, Ɛ ɛ, Ɠ ɠ, Ɉ ɉ, Ɲ ɲ, Ŋ ŋ, Ɔ ɔ, Ʃ ʃ, Ʋ ʋ, Ƴ ƴ. Кроме того, в состав алфавитов включены ди- и триграфы gb, gw, hn, hw, kp, kw, nb, nc, nd, ng, ngw, nj, nk, nkw, np, nw, ŋw, rh.

Соответствие букв старой и новой орфографий:

Алфавиты 
 Манинка
 с 1989: a b c d e ɛ f g gb h i j k l m n ɲ o ɔ p r s t u w y
 1976—1989: a b d dy e è f g gb h i k l m n ny o ö p r s t ty u w y

 Сусу
 с 1989: a b d e ɛ f g gb h i k l m n nd ng ɲ o ɔ p r s t u w x y
 1976—1989: a b d e è f g gb h i k kn l m n nd ng ny o ö p r s t u w y

 Фула
 с 1989: a b ɓ с d ɗ e f g ɠ h i j k l m n nb nd ng nj ɲ ŋ o p r s t u w y ƴ
 1976—1989: a b bh d dh dy e f g gh h i k l m mb n nd ndy ng nh ny o p r s t ty u w y yh

 Кпелле
 с 1989: a b ɓ d ɗ e ɛ ǝ f g gb gw ɠ h hw i j k kp kw l m n nw ɲ ŋ o ɔ p r s t u v w z
 1976—1989: a b bh d dh dy e è ë f g gb gh gw h hw i k kp kw l m n nh nw ny o ö p r s t u v w z

 Киси
 с 1989: a b с d e ɛ f gb h i k kp l m n nb nd ng ɲ ŋ o ɔ p s t u v w y
 1976—1989: a b d e è f gb h i k kp l m n nd ng nh ny o ö p s t ty u v vh w y

 Лоома
 с 1989: a b ɓ d ɗ e ɛ ǝ f g gb gw ɠ i j k kp kw l m n nw ɲ ŋ o ɔ p s t u v ʋ w y z
 1976—1989: a b bh d dh dy e è ë f g gb gh gw i k kp kw l m n nh nw ny o ö p s t u v vh w y z

 Вамей
 с 1989: a b ɓ c d ɗ e ɛ ǝ f g gw h hw i j k kw l m n nb nc nd nj nk nkw np ɲ ŋw ŋ o ɔ p r rh s t u v w x y ƴ
 1976—1989: a b bh d dh dy e ë f g gw h hn hw i k kw l m mb mp n nd ndy nk nkw nty ny o p r rh s t ty v w y 

 Басари
 с 1989: a b ɓ c d ɗ e ɛ ǝ f g gw h hw i j ɉ k kw l m n nb nd ng ngw nj ɲ ŋ ŋw o ɔ p r s ʃ t u v w y ƴ
 1976—1989: a b bh d dh dy e è ë f g gw h hw i k kw l m n nd ng nh ny o ö p r s sh t ty u v w y yh

Примечания

Ссылки 
 Académie des langues, République de Guinée. Alphabet national des langues de la République de Guinée. 1976
 

Языки Гвинеи
Гвинея